Petzl bezeichnet:

 Petzl (Unternehmen), französischer Sportartikel- und Klettermaterial-Hersteller
 Joh. B. Petzl & Sohn, Seiler-Unternehmen in Wien

Petzl ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Petzl (1819–1899), deutscher Veduten- und Porträtmaler
 Fernand Petzl (1912–2003), französischer Höhlenforscher und Gründer des gleichnamigen Unternehmens
 Georg Petzl (* 1941), deutscher Klassischer Philologe und Epigraphiker
 Jakob Petzl (* 1985), deutscher Kontrabassist
 Joseph Petzl (1803–1871), deutscher Genremaler
 Joseph Ritter von Petzl (1764–1817), deutscher Mineralogie und Komtur des Malteser-Ordens
 Sabine Petzl (* 1965), österreichische Schauspielerin und Moderatorin

Siehe auch:
 Petzel